Die Ehrenliga Saarland 1948/49 war die höchste Spielklasse für saarländische Fußballvereine im von Deutschland unabhängigen Saarland und wurde mit insgesamt 14 Mannschaften ausgespielt. Die Organisation übernahm der Saarländische Fußballbund (SFB).

Abschlusstabelle 

|}

(a) Es handelte sich um die zweite Mannschaft des 1. FC Saarbrücken; die erste Mannschaft spielte in dieser Saison als FC Sarrebruck in der französischen Division 2, wenn auch außer Konkurrenz.

Weblinks 
 Saar - Final Tables 1948/49-1950/51, in: rsssf.com, abgerufen am 28. März 2016 (englisch).

Fußballsaison 1948/49
Fußballwettbewerb im Saarland